Бертра́н Клозе́ль (; , Мирпуа, — , Сентгабель) — французский военный деятель, маршал Франции (1831 год), граф (1814 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя маршала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Старший сын купца и мэра Габриэля Клозеля (; 1735–1804) и Бланш Кастель (; 1747–1810). Приходился племянником Жану-Батисту Клозелю, депутату Конвента.

В 1789 году в возрасте 17 лет вступил волонтёром в Национальную гвардию. 14 октября 1791 года был произведён в младшие лейтенанты в Королевском-Корабельном полку, который стал 43-м линейным. 15 сентября 1792 года, после низложения короля, ушёл из армии. 14 апреля 1793 года возобновил службу в звании капитана в батальоне добровольцев Пиренейского легиона, сражался на Пиренеях против испанцев, где выделился своей храбростью. Отвечал за доставку в Париж 24 флагов, взятых у испанцев и португальцев, и представил их Национальному конвенту 16 марта 1795 года.

После Базельского договора, заключённого с Испанией 22 июля 1795 года, он сопровождал генерала Периньона, отправленного в качестве посла в Мадрид в декабре 1795 года. Он вернулся во Францию, когда этот посол был заменен адмиралом Трюге в сентябре 1797 года. Затем он служил в армии Англии в качестве начальника штаба генерала Груши в марте 1798 года, за которым он последовал через несколько месяцев в Итальянскую армию. Участвовал в оккупации Пьемонта. Получил в дар от короля Сардинии Карла Эммануила IV одну из лучших его картин работы Герарда Дау «Больная водянкой» (1663 год), за которую Екатерина II и Павел I последовательно предлагали миллион. Клозель воздал должное этой картине в письме от 12 декабря 1798 года Исполнительной директории, и передал картину в Лувр.

5 февраля 1799 года произведённый в бригадные генералы, он несколько раз имел честь быть упомянутым в отчётах главнокомандующего, в частности, в битве при Нови. 14 февраля 1800 года сменил генерала Сюше на посту командира 4-й пехотной дивизии, 4 июля 1800 года возглавил бригаду 1-й пехотной дивизии правого крыла. Консульское правительство отправило его в отпуск 1 июля 1801 года, и он покинул Италию.

С 12 ноября 1801 года Бертран Клозель участвовал в экспедиции на остров Сан-Доминго под началом генерала Леклерка. 2 августа 1802 года по его приказу захватил Пор-де-Пе и Фор-Дофин; управлял городом Кап-Франсэ, он привёл его в максимально возможное состояние обороны. 9 сентября 1803 года вступил в конфликт с новым главнокомандующим генералом Рошамбо, и был отправлен обратно во Францию ​​​​вместе с генералом Тувёно. По пути корабль потерпел крушение у берегов Флориды и через три месяца Бертран добрался до Нью-Йорка. Здесь 4 января 1804 года он женился на молодой вдове Мари Адан (; 1786–1841), дочери предпринимателя с Сан-Доминго. У пары родились четверо детей:
 сын Анри (; 1804–1862);
 дочь Жанна (; 1805–1887);
 сын Габриэль (; 1813–1813);
 сын Бертран (; 1815–1884).

По возвращении во Францию,13 апреля 1804 года был внесен в список генерального штаба армии и в тот же день уволен со службу.

18 ноября 1805 года Император вернул Клозеля в строй и поручил ему возглавить 2-ю пехотную дивизию Северной армии. 26 марта 1806 года переведён в Армию Голландии. Вновь уволенный, он присоединился к Итальянской армии по приказу Эжена де Богарне, который поставил его 30 сентября 1806 года во главе всех складов Неаполитанской армии в Неаполе.

8 января 1808 года он присоединился к Армии Далмации генерала Мармона и занимал пост коменданта Рагузы. В марте 1809 года назначен командиром 2-й пехотной дивизии данной армии, которая позднее стала 11-м армейским корпусом Армии Германии. С 3 октября по 7 ноября 1809 года временно командовал всем корпусом, и получил приказ Наполеона занять Иллирийские провинции.

12 ноября 1809 года переведён в Армию Испании. 1 декабря возглавил сперва 3-ю пехотную дивизию, а 29 декабря - 1-ю дивизию 8-го корпуса Армии Португалии. Во время осады Асторги он разбил и отбросил в Галисию испанский корпус у Виллафранки. После доблестного сражения при Собрале, где он оказал сопротивление значительно превосходящему противнику, осадил Сьюдад-Родриго. Когда Армия Португалии вернулась в Испанию в мае 1811 года, после памятного отступления под предводительством Клозеля, которое часто сравнивают с отступлением Великой Армии из России в 1812 году, она перешла под командование герцога Рагуза, и Клозель принял командование на севере. В сражении при Арапилах 22 июля 1812 года Клозель принял командование армией вместо маршала Мармона и его заместителя генерала Боне, которые были ранены осколками в первые минуты боя. Бертран появился в самой критической точке сражения, восстановил порядок и оставался на поле боя до наступления темноты. Прекрасным манёвром возместил уже нанесенный армии ущерб. Был ранен в ходе сражения. В тот день он спас армию и превратил неминуемый разгром в искусное отступление. Однако, раненный выстрелом в правую ногу, 18 августа передал командование генералу Суаму и отпросился в отпуск.

В январе 1813 года был назначен командующим Северной армией в Испании. После битвы при Витории 21 июня 1813 года Клозель 6 июля возглавил левое крылом Армии Испании, и энергично прикрывал отступление французских войск из Витории через Сальватьерру к Памплоне и дальше к городу Хака и Пиренеям, потеряв лишь артиллерию своих частей. Когда Веллингтон сообщил французской армии об отречении Императора, Клозель первым высказал мнение на собрании генералов, что это уведомление не должно приниматься во внимание до тех пор, пока оно не будет сделано самим Императором или через его начальника штаба. Он был одним из последних, кто сложил оружие в 1814 году.

В 1814 году Людовик XVIII назначил его генерал-инспектором инфантерии, тем не менее после возвращения Наполеона Клозель перешёл на его сторону и возглавил одну из двух армий (размером меньше корпуса) на Пиренеях (вторую возглавлял генерал Декан). После возвращения Бурбонов, ордонансом 24 июля 1815 года он был объявлен изменником королю и бежал в США, где написал оправдание своей деятельности.

В 1820 году Клозель вернулся во Францию.

После июльской революции Клозелю было вверено управление Алжиром. В ноябре 1830 года Бертран Клозель победоносно перешёл через Атласские горы, за что был возведён в чин маршала.

Разногласия с военным министром вынудили его вернуться во Францию. Избранный в депутаты, Клозель примкнул к оппозиции и выступал за колонизацию Алжира. В 1835 году был вновь назначен генерал-губернатором Алжира, но после крайне неудачного похода на Константину снова был отозван, хотя и успешно боролся против Абдель-Кадера.

Своё управление Алжиром он защищал в брошюре: «Explication du Maréchal С.» (Париж, 1837). Помимо этого им были изданы следующие труды: «Observations du général C. sur quelques actes de son gouvernement à Alger» (Paris, 1830); «Nouvelles Observations de Mr. le Marechal C. sur la colonisation d’Alger» (Paris, 1833).

Бертран Клозель умер 21 апреля 1842 года в местечке Сентгабель.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (14 октября 1791 года);
 Капитан (14 апреля 1793 года);
 Командир батальона (5 апреля 1794 года);
 Полковник штаба (13 июня 1795 года);
 Бригадный генерал (5 февраля 1799 года);
 Дивизионный генерал (25 сентября 1802 года, утверждён в чине 18 декабря 1802 года);
 Маршал Франции (30 июля 1831 года).

Титулы 

 Барон Клозель и Империи (; декрет от 15 августа 1809 года, патент подтверждён 11 июня 1810 года в Сен-Клу);

 Граф Клозель (; 31 декабря 1814 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (17 июля 1809 года)

 Большой Крест ордена Воссоединения (3 августа 1813 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1 июня 1814 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (14 февраля 1815 года)

Примечания

Литература 
 
 
 Southey. History ot the Peninsular War.

Ссылки 
 Clausel, Bertrand, Count // Encyclopædia Britannica.

 

Маршалы Франции
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)